USS Callao ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos. 

El , fue un cañonero español capturado en la bahía de Manila el 12 de mayo de 1898, y puesto en servicio con la US Navy, fue dado de alta y de baja en varias ocasiones, hasta que fue vendido en Manila el 13 de septiembre de 1923.

El , fue un transporte construido entre 1913 y 1914 con el nombre de Sierra Cordoba transferido a la US Navy el 26 de abril de 1919. fue dado de baja en Norfolk (Virginia) el 20 de septiembre de 1919. 

El  fue construido entre 1943 y 1944 como el Externsteine para la Kriegsmarine. Fue capturado y dado de alta en la US Navy el 24 de enero de 1945, dado de baja el 10 de mayo de 1950, y vendido el 30 de septiembre de ese mismo año.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos